Цикл женских турниров ITF 2012 () — ежегодный женский тур профессиональных теннисистов, проводимый Международной федерацией тенниса.

Расписание 2012 года 

 Цикл женских турниров ITF 2012 (январь — март)
 Цикл женских турниров ITF 2012 (апрель — июнь)
 Цикл женских турниров ITF 2012 (июль — сентябрь)
 Цикл женских турниров ITF 2012 (октябрь — декабрь)

Статистика по турнирам

По статусу

По регионам мира

Статистика по победителям

Одиночные турниры

По странам 

100к — призовой фонд турнира.

По теннисисткам** 

* 100к — призовой фонд турнира. ** — только для турниров с призовым фондом в 50,000 USD и выше

Парные турниры

По странам 

100к — призовой фонд турнира.

По теннисисткам** 

* 100к — призовой фонд турнира. ** — только для турниров с призовым фондом в 50,000 USD и выше

Ссылки 
 Официальный сайт ITF 
 Календарь сезона 

2012